O pinto é um álbum de estúdio da abanda Raça Pura. Lançado em 1999 esse disco foi certificado com disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas no Brasil.

Vendas e certificações 

Álbuns de 1999
Raça Pura
Álbuns de Raça Pura